Десять кораблей Королевского флота назывались HMS Pandora в честь мифологической Пандоры. Еще один планировался, но название было передано другому:

 HMS Pandora (1779) — 24-пушечный корабль 6 ранга типа Porcupine; спущен на воду в 1779. Участвовал в экспедиции по поимке мятежников с Bounty в 1790; сел на мель в 1791.
 HMS Pandora (1795) — 14-пушечный бриг, бывший Французский Pandour; захвачен в 1795; затонул в 1797.
 HMS Pandora (1806) — 18-пушечный бриг-шлюп типа Cruizer; спущен на воду в 1806; разбился в 1811.
 HMS Pandora планировался как следующий 18-пушечный бриг-шлюп типа Cruizer; заказан в 1812; переименован HMS Lynx в том же году; отменен в 1818.
 HMS Pandora (1813) — 18-пушечный бриг-шлюп типа Cruizer; спущен на воду в 1813; переделан в корабль-шлюп в 1825; выставлен на продажу в 1827; продан в 1831.
 HMS Pandora (1833) — 3-пушечный бриг-пакетбот спущен на воду в 1833; стал сторожевым кораблем береговой охраны в 1857; продан в 1862.
 HMS Pandora (1859) — деревянная канонерская лодка типа Philomel; спущена на воду в 1859; продана в 1875 для переделки в арктическое исследовательское судно; продана американцам в 1878; переименована в Jeanette; потоплена льдами в 1881.
 HMS Pandora — броненосный крейсер типа Pearl спущен на воду в 1889, переименован HMS Katoomba в 1890 продан в 1906.
 HMS Pandora (1900) — бронепалубный крейсер типа Pelorus спущен на воду в 1900 отправлен на слом в 1913.
 HMS Pandora (1914) — плавучая казарма, бывшее гражданское судно Seti; переименована в HMS Dolphin в 1924; потоплена на мине в 1939.
 HMS Pandora (N42) — подводная лодка типа P; спущена на воду в 1929; потоплена в Валлетте, Мальта в 1942; поднята в 1943; отправлена на слом в 1957.

См. также 
 HMS Pandour